Суперку́бок Эсто́нии по футбо́лу 2021 () — двадцать шестой розыгрыш Суперкубка Эстонии, футбольного матча, в котором обычно встречаются чемпионы Эстонии и обладатели Кубка страны предыдущего сезона. Матч прошёл в пятницу 5 марта 2021 года в Таллине, в нём встретились таллинская «Флора» (номинальный хозяин) — действующий чемпион и обладатель Кубка Эстонии и клуб «Пайде», ставший серебряным призёром прошлого чемпионата. На момент начала матча «Флора» также являлась действующим обладателем Суперкубка, одержав победу в прошлом розыгрыше.

Матч прошёл на стадионе «Спортланд Арена» без зрителей из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Победителем в матче стала «Флора», благодаря единственному голу, забитому Рауно Саппиненом на 52-й минуте. Одержав победу в 11-й раз в истории, «Флора» продолжает лидировать по числу побед в Суперкубке страны, оторвавшись на 4 победы от «Левадии».

«Пайде» впервые в своей истории принимал участие в Суперкубке.

Подробности

Примечания

См. также 
 Суперкубок Эстонии по футболу
 Чемпионат Эстонии по футболу 2020

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ЭФС

Спорт в Эстонии в 2021 году
Суперкубок Эстонии по футболу
События 5 марта
Март 2021 года
Спортивные соревнования в Таллине
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2021
Матчи ФК «Флора»